Pedologie se poate referi la una din următoarele științe: 

 Pedologie (studiul solurilor), știință care se ocupă cu studierea tuturor solurilor dintr-un punct de vedere interdisciplinar complex. 
 Pedologie (studiul copiilor), știință care se ocupă cu studierea comportamentului și manifestării copiilor, care este distinctă de pedagogie.